Gjertsen ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Gjertsen (1928–2020), norwegische Politikerin
 Doug Gjertsen (* 1967), US-amerikanischer Schwimmer
 Hjalmar Fredrik Gjertsen (1885–1958), norwegischer Polarforscher
 Lasse Gjertsen (* 1984), norwegischer Animator, Musiker und Regisseur

Sonstiges:
 Mount Gjertsen, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Gjertsen Promontory, Vorgebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika